KVK Beringen is een Belgische voetbalclub uit Beringen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 330 en heeft rood, wit en zwart als kleuren. De club speelde in haar bestaan meerdere seizoenen in de nationale reeksen.

Geschiedenis 
De club ontstond in 1913 en sloot zich eind december 1923 aan bij de Belgische Voetbalbond als Voetbal Vereniging Vigor Beringen.Hun eerste oefenmatch was in 1913 tegen Hooger-Op Diest waar ze met 7-0 verloren.De clubkleuren kwamen van Standard CL waar Edward Frenay bij aangesloten was.Later zal Frenay ook CS De Kleine Heide oprichten dat later Beeringen FC zal genoemd worden.Men ging er in de gewestelijke reeksen spelen. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg de club stamnummer 330 toegekend.

In 1938 werd de club koninklijk en de naam werd KVV Vigor Beringen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog promoveerde de club in 1942 voor het eerst naar de nationale bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau. Men trof er stadsgenoot Beringen FC aan, die eveneens in de jaren 20 was aangesloten bij de voetbalbond en al sinds 1936 nationaal voetbal speelde. Ook Vigor kon zich handhaven in de nationale reeksen, tot men er in 1948 op twee na laatste werd. Na vijf seizoenen verdween de club weer uit de nationale reeksen.

In 1951 keerde KVV Vigor Beringen terug in de nationale reeksen. Na dit seizoen werden echter grote competitiehervormingen doorgevoerd. Er werd een vierde nationale niveau ingevoerd dat voortaan de bevorderingsreeksen zou vormen en het aantal clubs in de hogere reeksen werd gereduceerd. Hoewel Vigor in de middenmoot was geëindigd, moest de club door de inkrimping toch een niveau zakken. De club bleef zo weliswaar in de nationale Bevordering, maar dit was nu Vierde Klasse. Daar eindigde men volgende seizoen op twee na laatste en de club degradeerde weer naar de provinciale reeksen.

Na drie seizoenen provinciaal voetbal keerde de club in 1956 nogmaals terug in Vierde Klasse. Men eindigde daar twee seizoenen in de middenmoot, maar na een voorlaatste plaats in 1959 zakte Vigor Beringen in 1959 weer naar Eerste Provinciale. De club bleef nu de volgende decennia in de provinciale reeksen spelen.

In 1997 werd KVV Vigor Beringen kampioen in Eerste Provinciale en na bijna vier decennia provinciaal voetbal promoveerde de club nog eens naar de nationale reeksen. Daar trof men voor het eerst sinds de jaren 40 opnieuw stadsgenoot Beringen FC aan. Die club was de voorbije seizoenen opgeklommen tot op het allerhoogste nationale niveau, maar de voorbije seizoenen weer weggezakt. Vigor eindigde er dat eerste seizoen meteen in de subtop en deed daarmee beter dan stadsgenoot Beringen FC. Vigor bleef enkele jaren in Vierde Klasse, tot men in 2001 voorlaatste eindigde. Na vier jaar zakte de club weer naar Eerste Provinciale. 

In het begin van de 21ste eeuw besloten de beide Beringse clubs samen te gaan. De fusieclub ontstond uiteindelijk in 2002 en werd Koninklijke Voetbal Kring Beringen (KVK Beringen) genoemd en speelde verder met stamnummer 330 van Vigor Beringen. Stamnummer 522 van Beringen FC verdween. Als fusieclub ging men in 2002 van start in Vierde Klasse. Men werd er echt voorlaatste en na een seizoen zakte men in 2003 weer naar Eerste Provinciale. De volgende jaren zakte men nog verder naar Tweede Provinciale. Via eindrondewinst kon de club in 2011 terugkeren op het hoogste provinciale niveau.In het seizoen 2018-2019 promoveerde KVK Beringen naar de nationale reeksen, ze speelden kampioen op het veld van Alken FC met 0-3.

Resultaten

Trainers  
 2015-2016:  Nordine Barka
 2016-2017:  Nordine Barka
 2017-2018:  Nordine Barka
 2018-2019:  Nordine Barka
 2019-2020:  Nordine Barka
 2020-2021:  Nordine Barka,  Massimo Caruso,  Kurt Van De Paar
 2021-2022:  Kurt Van De Paar
 2022-2023:  Kurt Van De Paar

Bekende spelers 
  Tibor Balog
  Davy Gysbrechts
  Rachid Tibari
  Kennedy Nwanganga
  Mirek Waligora

Externe links 
 Officiële website

Beringen
Sport in Beringen
Sportvereniging in Limburg (België)